Caso puede referirse a:
 El caso, flexión que se da a una palabra para indicar la función gramatical que cumple en una oración.
 El caso; en metafísica.
 El Caso, semanario de sucesos español.
 Caso, concejo del Principado de Asturias (España).
 Caso; en la mitología, hijo de la ninfa Melia.
 Los casos, antigua tribu de los britanos.

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes personalidades:

 Alfonso Caso (1896-1870), arqueólogo mexicano y rector de la UNAM.
 Ángeles Caso (n. 1959), periodista y escritora española.
 Antonio Caso (1883-1946), filósofo mexicano y rector de la UNAM.
 Eli de Caso, periodista chilena.
 Javier Caso (n. 1988), futbolista mexicano.
 José Ramón Caso (n. 1946), político español.
 Quino Caso (1902-1993), periodista y poeta salvadoreño.

Además, puede referirse a:

 El caso clínico, modelo que ilustra algún componente clínico peculiar con interés docente, o por su singularidad o rareza.
 El caso de prueba, conjunto de condiciones o variables bajo las cuales un analista determinará si una aplicación, un sistema software (software system), o una característica de estos es parcial o completamente satisfactoria.
 El caso de uso, secuencia de interacciones que se desarrollarán entre un sistema y sus actores en respuesta a un evento que inicia un actor principal sobre el propio sistema.
 El caso fortuito.
 El caso índice, el primer caso que da lugar a la atención del investigador.
 Los casos peor, mejor y promedio, en análisis de algoritmos.
 La demostración por casos, método de demostración matemática en el cual la proposición a ser probada se divide en un número finito de casos, y cada caso es demostrado por separado.
 El estudio de caso, método de evaluación cualitativa en ciencias sociales.
 La Ley del Caso, que permitió la generalización de la represión política en México, en 1833.

Enlaces externos